Johann Christian Danckwerth ist der Name von

* Johann Christian Danckwerth der Ältere, im 18. Jahrhundert Amtmann in Buxtehude
 Johann Christian von Danckwerth (Johann Christian Danckwerth; 1718–1791), Königlich-schwedischer Intendant und kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Oberamtmann in Bremen sowie Gograf in Achim